Gostingen (Luxemburg), een plaats in Luxemburg
 Gostyń (stad), een plaats in Polen, van 1940 tot 1945 Gostingen genoemd